Proba de floretă masculin la Campionatul Mondial din 2015 s-a desfășurat pe 16 iulie la Moscova, turul preliminar fiind organizat pe 15 iulie.

Medaliați

Rezultate

Faze finale
{{Echipe4-ffm
|RD1 = Semifinale
|RD2 = Finală

|| Artur Ahmathuzin|10|

Prima jumătate

Prima secțiune

A 2-a secțiune 
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Alexander Massialas
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Moritz Hinterseer
| RD1-score02 = 4

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Erwann Le Péchoux
| RD1-score03 = 11
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Richard Kruse
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Chen Haiwei
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Kenta Chida
| RD1-score06 = 12

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Rene Pranz
| RD1-score07 = 9
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  = {{Nowrap| James-Andrew Davis}}
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Son Young-ki
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  = 
| RD1-score10 = 8

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Carlos Llavador
| RD1-score11 = 14
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Laurence Halsted
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Lucas Webber
| RD1-score13 = 12
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Radu Dărăban
| RD1-score14 = 15| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Uladzislau Lahunou
| RD1-score15 = 5
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Andrea Cassarà
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Aleksei Ceremisinov
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Michał Janda
| RD1-score02 = 5

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Vincent Simon
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Siarhei Bîk
| RD1-score04 = 9

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  = 
| RD1-score05 = 14
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Eli Schenkel
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Petar Fileš
| RD1-score07 = 5
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Gerek Meinhardt
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Miles Chamley-Watson
| RD1-score09 = 12
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Peter Joppich
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 42
| RD1-team11  =  Dmitri Jerebcenko
| RD1-score11 = 12
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Sebastian Bachmann
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Ghislain Perrier
| RD1-score13 = 10
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Daiki Fujino
| RD1-score14 = 15| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Mohamed Samandi
| RD1-score15 = 13
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Daniele Garozzo
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  = {{Nowrap| Aleksei Ceremisinov}}
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  =  Vincent Simon
| RD2-score02 = 10

| RD2-seed03  = 46
| RD2-team03  =  Eli Schenkel
| RD2-score03 = 1
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =  Gerek Meinhardt
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 54
| RD2-team05  =  Peter Joppich
| RD2-score05 = 12
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  = 
| RD2-score06 = 11

| RD2-seed07  = 38
| RD2-team07  =  Daiki Fujino
| RD2-score07 = 12
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  =  Daniele Garozzo
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  = 
| RD3-score01 = 7
| RD3-seed02  = 14
| RD3-team02  =  Gerek Meinhardt
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 54
| RD3-team03  =  Peter Joppich
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 6
| RD3-team04  =  Daniele Garozzo
| RD3-score04 = 11

| RD4-seed01  = 14
| RD4-team01  =

A 4-a secțiune

Referințe

  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă
 Tablou competițional  pe fencingworldwide.com

Campionatul Mondial de Scrimă din 2015